Sant'Elena kan syfta på:

 Sant'Elena – en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto i Italien
 Sant'Elena Sannita – en ort och kommun i provinsen Isernia i regionen Molise i Italien
 Sant'Elena dei Credenzieri – en kyrkobyggnad i Rom
 Sant'Elena all'Esquilino – ett kapell i Rom
 Sant'Elena fuori Porta Prenestina – en kyrkobyggnad och titeldiakonia i Rom